Officer O'Brien (The Big Shot) – film del 1930 diretto da Tay Garnett
The Big Shot – film del 1931 diretto da Ralph Murphy
The Big Shot – film del 1937 diretto da Edward Killy